Hank peut faire référence à :

Toponyme 

 Hank, un village néerlandais de la commune de Werkendam,

Titres 
 , une sitcom américaine produite en 1965 ;
 , une sitcom américaine produite en 2009 ;
 , court-métrage comique de 2013 ;

Objets 
 Hank (bière), une marque de bière ;

Prénom 
 Un diminutif du prénom Henry, surtout utilisé aux États-Unis :
 
 Hank Aaron, Hall of Fame baseball player.
 Hank Marvin né Brian Robson Rankin, guitariste britannique, leader du groupe de rock The Shadows.
 Hank Vogel, écrivain-cinéaste russo-suisse.
 Hank Williams, un musicien de country.
 Hank Williams, Jr., un musicien de country.
 Hank III, un musicien de country.
 Hank Hill, protagoniste de la série télévisée King of The Hill.
 Hank Hightower, acteur de films pornographiques gay.
 Hank Pym (alias Ant Man, Giant Man, Goliath, et Yellowjacket), un personnage de fiction dans l'univers Marvel.
  (1962-2001), le surnom de Henry Joseph Nasiff Jr, homme de médias américain.
 Hank Greenberg, joueur de baseball américain.

Patronyme 

  (1956-), homme d'affaires mexicain ;
 Carlos Hank González (1927–2001), homme politique et homme d'affaires mexicain.

Références 

Patronyme anglais